Хе́рберт Проха́зка (; род. 8 августа 1955, Вена, Австрия) — австрийский футболист и футбольный тренер. В настоящее время работает экспертом на телевидении.

Биография

Клубная карьера 
Клубная карьера Прохазки началась в футбольном клубе «Аустрия» (Вена), с которым он к 1980 году 4 раза выиграл чемпионат страны и 3 раза завладел национальным кубком. В обозначенном году он перешёл в «Интернационале», с которым завоевал кубок Италии. В 1982 Прохазка перешёл в столичную «Рому», с которой стал чемпионом Италии. В следующем году Херберт вернулся в «Аустрию», где и завершил карьеру.

Выступления за сборную 
Прохазка также удачно выступал за сборную Австрии, в составе которой принял участие на двух чемпионатах мира: 1978 и 1982. В обоих случаях Австрия пробивалась во второй групповой раунд.

Тренерская карьера 
В 1989 году Прохазка закончил свою игровую карьеру, а уже через год он стал главным тренером «Аустрии», с которой он к 1992 году выиграл 2 чемпионата и 2 кубка страны. Затем Херберт работал со сборной Австрией, которую он смог вывести на чемпионат мира 1998, на котором, однако, команда не добилась успехов. В 1999 году австрийцы проиграли испанцам с разгромным счётом 0:9, после чего тренер был уволен с поста руководителя национальной команды. В 1999 году Прохазка вновь возглавил «Аустрию», но через год был снят с этой должности.

Достижения

Командные

В качестве игрока 
 Чемпион Австрии: 1976, 1978, 1979, 1980.
 Чемпион Италии: 1982/83.
 Обладатель Кубка Австрии: 1974, 1977, 1980.
 Обладатель Кубка Италии: 1981/82.
 Финалист Кубка обладателей кубков: 1978.
 Участник чемпионата мира: 1978, 1982.

В качестве тренера 
 Чемпион Австрии: 1991, 1992.
 Обладатель Кубка Австрии: 1990, 1992.
 Участник чемпионата мира: 1998.

Личные 
 Футболист года в Австрии: 1984, 1985, 1988.
 Самый выдающийся футболист Австрии за 1954—2003 годы.

Статистика выступлений

Клубная карьера

Примечания

Ссылки 
 Херберт Прохазка на сайте «Футболисты мира»
 Биография на сайте УЕФА

Футболисты Австрии
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Рома»
Футбольные тренеры Австрии
Тренеры ФК «Аустрия» Вена
Тренеры сборной Австрии по футболу
Телеведущие Австрии